Harri Ilvonen (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

En 2006, il débute en senior avec son club formateur du Tappara Tampere dans la SM-liiga.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Tappara Tampere || SM-liiga ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007|| Suomi U20 || Mestis || 10|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 || Tappara Tampere || SM-liiga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Suomi U20 || Mestis || 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| LeKi || Mestis || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 11|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Tappara Tampere || SM-liiga ||23 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009|| LeKi || Mestis || 21|| 4|| 3|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Tappara Tampere || SM-liiga || 54 || 6 || 13 || 19 || 50 || 9 || 3 || 5 || 8 || 4
|-
|2010-2011 || Tappara Tampere ||SM-liiga || 30|| 1|| 5|| 6|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || JYP Jyväskylä ||SM-liiga || 13|| 1|| 1|| 2|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Blues Espoo ||SM-liiga || 25|| 0|| 0|| 0|| 6|| 10|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2011-2012|| JYP-Akatemia || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Blues Espoo ||SM-liiga || 38|| 1|| 1|| 2|| 24|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en novembre 1988
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du Tappara
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Lempäälän Kisa
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Helsinki